Сутінки:
 Сутінки — частина доби.

Кіно 
 Сутінки (фільм, 1988) () — фільм 1988 з Сарою Дуглас у головній ролі, реж. Пол Майерсберг (США).
 Сутінки (фільм, 1998) — фільм 1998 року з Полом Ньюманом та Сьюзан Сарандон у головних ролях, реж. Роберт Бентон (США, Канада).
 Сутінки (фільм, 2000) — фільм 2000 року, не вийшов у широкий прокат, реж. Гвінет Гіббі (США).
 Сутінки (фільм, 2004) — короткометражний фільм 2004 року з Костянтином Анісімовим в головній ролі, реж. Вікторія Гамбург (США).
 Сутінки (фільм, 2008) () — фільм 2008 року за романом Стефані Маєр, з Крістен Стюарт у головній ролі.
 Сутінки (фільм, 2009) — російський фільм 2009 року.
 Сутінки. Сага. Молодик — художній фільм 2009 р.
 Сутінки. Сага. Затемнення — художній фільм 2010 р.
 Сутінки. Сага: Світанок — Частина 1 — художній фільм 2011 р.
 Сутінки. Сага: Світанок — Частина 2 — художній фільм 2012.

Література 
 Сутінки (роман) () — роман американської письменниці Стефані Маєр, перший з однойменної серії.
 Сутінки (серія романів) — популярна серія романів Стефані Маєр.
 Сутінки (роман, 2007) — роман Дмитра Глухівського.
 Сутінки () — варіант перекладу назви оповідання Айзека Азімова «Прихід ночі».

Образотворче мистецтво 
 Сутінки (картина) — картина художника-пейзажиста Киріака Костанді.

Див. також 
 Сутінки богів — опера Ріхарда Вагнера.
 Сутінки ідолів — книга Фрідріха Ніцше (1888).
 Сутінки розуму — книга Майкла Ілая, заснована на гріSid Meier's Alpha Centauri.